Adata steht für:
 griechischer Name der mittelalterlichen Festung Al-Ḥadath al-Ḥamrā, Bezirk Gölbaşı (Adıyaman), Provinz Adıyaman, Türkei
 Adata (Insel), Insel im Fluss Mariza innerhalb der Stadt Plowdiw, Oblast Plowdiw, Bulgarien

ADATA steht für:
 ADATA, taiwanischer Speicherhersteller

Abkürzung